Kobieta na Księżycu (Frau im Mond) – film z 1929 roku, reż. Fritz Lang 
 Kobieta na Księżycu (La Donna della Luna) – film z 1988 roku, reż. Vito Zagarrio